Centrantyx är ett släkte av skalbaggar. Centrantyx ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Centrantyx